Молодёжный — посёлок в Иркутском районе Иркутской области. Административный центр Молодёжного муниципального образования. 

В посёлке расположен Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского (ИрГАУ), более известный как Иркутский сельскохозяйственный институт (ИСХИ). В народе Молодёжный часто называется ИСХИ.

География 
Посёлок находится на правобережье реки Ангары, по южной стороне Байкальского тракта, в 12 км к юго-востоку от центра Иркутска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Иркутского района